

Sigle 

 Deutscher Gewerkschaftsbund, Principale confederazione sindacale tedesca
 Deutschsprachige Gemeinschaft Belgien – comunità germanofona del Belgio

Codici 

 codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Danger Bay (Stati Uniti)